Rasa steht für:
 Rasa (Kunst), ein Konzept in der indischen Kunst
 Nritya ras, erster Teil des religiösen indischen Tanztheaters Ras lila
 Rasa (Einheit), ein altes portugiesisches Volumenmaß

Rasa heißen folgende geographische Objekte:
 Rasa TI, Dorf im Centovalli, Kanton Tessin, Schweiz
 Rasa (Călărași), Dorf im Kreis Călărași, Rumänien
 La Rasa, Weiler in Laviana in der autonomen Region Asturien in Spanien
 Oki-daitō, japanische Insel (ehemaliger Name)
 Rasa (Northern Samar), Insel der philippinischen Naranjo-Inseln
 Rasa (Palawan), Insel der philippinischen Inselgruppe Palawan

Rasa ist der Name folgender Personen:
 ein weiblicher litauischer Vorname, siehe Rasa (Vorname) – dort auch zu Namensträgerinnen
 Anne Rasa (1940–2020), britische Ethologin

Raša (sprich „rascha“) heißen folgende geographische Objekte:
 Raša, Stadt und Stadtbezirk in der Gespanschaft Istrien, Kroatien
 Raša (Adria), Fluss zur Kvarner Bucht auf Istrien, Kroatien
 Raša (Branica), Trockenfluss zur Branica im slowenischen Karst

RaSA steht für:
 Radio RaSA, „Radio Schaffhausener Alternative“

RASA steht für:
 Renault Argentina S.A.

Siehe auch:
 Ras
 Rascha
 Rassa

Abkürzung